Transkription steht für:

 Transkription (Editionswissenschaft), buchstabengenaue Abschrift eines Textes
 Transkription (Schreibung), Umschrift eines Textes von einem Schriftsystem in ein anderes
 Transkription (Linguistik), Verschriftung von Gesprächen für sprachwissenschaftliche Analysen
 Transkription (Sozialwissenschaften), Verschriftung von Kommunikation für Zwecke der Sozialforschung
 Transkription (Filmanalyse), das Aufzeichnen von Filminhalten in schriftlicher Form
 Transkription (Musik), Umarbeitung eines Werkes
 Transkription (Biologie), Umschreiben eines Gens von DNA in RNA
 Transkription, Überschreibung einer in religiöser Form geschlossenen Ehe ins Zivilstandsregister (insbesondere in Italien), siehe Zivilehe #Fakultative Zivilehe

Siehe auch:
 Transkript (Begriffsklärung)
 Transkribus (Plattform)